Жан Фавье:
 Фавье, Жан (1932—2014) — французский писатель, историк-медиевист.
 Фавье, Жан-Жак (род. 1949) — французский инженер, 6-й космонавт Франции.
 Фавье, Жан-Луи (1711—1784) — французский публицист и дипломат.